Vincitore di due titoli piloti nella classe 250 del motomondiale. Anche suo fratello Luis ha corso come pilota motociclistico professionista.

Carriera 

Secondo pilota venezuelano a vincere un motomondiale dopo Johnny Cecotto, Lavado esordì nei Gran Premi nel 1978 in occasione della gara di casa, dove terminò al secondo posto la gara della classe 250 con una Yamaha TZ. La prima vittoria fu la stagione successiva, sempre sul circuito di San Carlos con una Yamaha, ma in 350.

La prima stagione completa di Lavado nel mondiale fu il 1980, in cui vinse un GP (quello d'Olanda della 250). A fine stagione fu 6º nella quarto di litro e 13º in 350. Dopo un 1981 senza alcuna vittoria, nella stagione '82 Lavado, che aveva ricevuto un sostegno ufficiale dalla Yamaha, vinse complessivamente 3 GP (Spagna e Cecoslovacchia in 250 e Argentina in 350).

Dal 1983 con l'abolizione della 350 dal calendario mondiale, si dedica solo alle gare della classe minore, ma questo fu anche l'anno della consacrazione a campione del Mondo per Lavado, vincitore del titolo della 250 e di 4 GP, sempre con una TZ 250 affidata dalla Yamaha all'importatore venezuelano "Venemotos". Lavado si ripete nel 1986, ancora con la Yamaha, sempre con il team manager Vito Ippolito.

Il 1987 fu l'inizio del declino del pilota venezuelano, vittorioso in Jugoslavia ma infortunatosi durante le prove del GP di Cecoslovacchia. Nel 1989 passa all'Aprilia, dove resterà anche la stagione seguente. Termina la carriera nel 1992 alla Gilera.

Risultati nel motomondiale

Classe 250

Classe 350

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Piloti della classe 250
Piloti della classe 350